Wilbur är ett engelskt efternamn som också förekommer som förnamn. Namnet kommer från engelska wild boar ("vildsvin").

Personer med efternamnet
 Joshua Wilbur (född 1974) – amerikansk lingvist
 Shawn P. Wilbur (född 1963) – amerikansk anarkist